

Personnalités 

 Andrzej Grzegorczyk (1922-2014), mathématicien et logicien polonais ;
 Christophe Grzegorczyk (1946-2018), juriste et universitaire franco-polonais ;
 Helena Grzegorczyk (1918-1985), juste parmi les nations polonaise ;
 Ryszard Grzegorczyk (1939-2021), footballeur polonais ;
 Władysław Grzegorczyk (1905-1981), juste parmi les nations polonais.

Sciences 
 Hiérarchie de Grzegorczyk, du nom d'Andrzej Grzegorczyk, hiérarchie de fonctions utilisée en théorie de la calculabilité.